Piney kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Piney, Aube, departementet Aube i regionen Grand Est,

USA 

 Piney (ort i USA, Arkansas), Garland County, 
 Piney (ort i USA, Oklahoma), Adair County, 

Robotskapade USAförgreningar